Леони́д Ти́хонович Котляре́нко () — советский оператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в а в Острогожске (ныне Воронежская область). 

Окончил операторский факультет ВГИКа в 1940 году, в ноябре был призван в Красную армию, с января 1941 года служил в 19-ой отдельной школе младших авиаспециалистов в Козельске. С началом Великой Отечественной войны — в киногруппе Политуправления Красной армии. С июля 1941 года снимал в киногруппе Южного фронта, с сентября — Закавказского. С июля 1943 года в киногруппе Северо-Кавказского, с июня 1944-го — 2-го Белорусского фронтов, с июня 1945 года — в Северной группе войск. 

После демобилизации в августе 1946 года — оператор ЦСДФ. C 1952 по 1954 год работал на корпункте студии в Венгрии, в 1957—1960 годах — корреспондент в Индии. Автор сюжетов для кинопериодики: «Дружба», «Московская кинохроника», «Новости дня», «Пионерия», «Советская Киргизия», «Советский спорт», «Союзкиножурнал». 

Член ВКП(б) с 1951 года, член Союза кинематографистов СССР с 1957 года.

Скончался 21 мая 1969 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (участок № 5).

Семья 
 Жена — Ольга Александровна Котляренко (урождённая Дрейцер, род. 1927), домохозяйка;
 Дочь — Ирина Леонидовна Котляренко (род. 1949), геолог.

Фильмография 
 Оператор

  — День войны (совместно с группой операторов)
  — Битва за нашу Советскую Украину (совместно с группой операторов; в титрах не указан)
  — Кавказ (совместно с группой операторов; не выпущен)
  — Крылья народа (совместно с группой операторов; не выпущен; в титрах не указан)
  — Народные мстители (совместно с группой операторов; в титрах не указан)
  — Приговор народа (совместно с группой операторов)
  — Авиация дальнего действия (совместно с группой операторов; в титрах не указан)
  — Битва за Севастополь (совместно с группой операторов)
  — Город Могилёв (совместно с Я. Смирновым)
  — Летающие крепости (совместно с Б. Шером, С. Школьниковым, Д. Шоломовичем, В. Штатландом)
  — Наши женщины (совместно с группой операторов)
  — Освобождение Советской Белоруссии (совместно с группой операторов)
  — Сражение за Витебск (фронтовой спецвыпуск № 1) (совместно с группой операторов)
  — Александр Покрышкин (совместно с группой операторов, в титрах не указан)
  — Берлин (совместно с группой операторов, в титрах не указан)
  — В логове зверя / Восточная Пруссия (фронтовой спецвыпуск № 4) (совместно с группой операторов)
  — В Померании (фронтовой спецвыпуск № 5) (совместно с группой операторов)
  — Встреча маршала Рокоссовского с фельдмаршалом Монтгомери (совместно с Е. Учителем, Я. Смирновым)
  — От Вислы до Одера (фронтовой спецвыпуск № 7) (совместно с группой операторов, в титрах не указан)
  — XXIX Октябрь (совместно с группой операторов, в титрах не указан)
  — День танкистов (совместно с группой операторов)
  — Парад молодости (совместно с группой операторов)
  — 1 Мая (ч/б вариант; совместно с группой операторов)
  — День победившей страны (совместно с группой операторов)
  — Первое Мая (цв. вариант; совместно с группой операторов)
  — XXXI Октябрь (совместно с группой операторов)
  — День Воздушного флота СССР (совместно с группой операторов)
  — Ко дню Военно-морского флота (совместно с группой операторов)
  — 1 Мая (ч/б вариант; совместно с группой операторов)
  — 32 миллиона (совместно с группой операторов)
  — XXXII Октябрь (совместно с группой операторов)
  — День Воздушного флота СССР (совместно с группой операторов)
  — К центру Арктики. (Мурманские берега) (совместно с Е. Лозовским, Е. Яцуном, В. Фроленко)
  — Кольские берега (совместно с группой операторов)
  — Спортивная зима (Зимняя спартакиада народов РСФСР) (совместно с группой операторов)
  — К высоким широтам («Енисей-1»)(совместно с М. Трояновским, Е. Яцуном)
  — Монгольская Народная Республика (СССР — МНР; совместно с группой операторов)
  — Советская Киргизия (совместно с группой операторов)
  — 376 дней на дрейфующей льдине (совместно с Е. Яцуном, А. Кочетковым, Н. Соловьёвым)
  — День Воздушного флота СССР (совместно с группой операторов)
  — Великое прощание (совместно с группой операторов)
  — За мир и дружбу (СССР — Румыния; совместно с группой операторов)
  — Месячник венгеро-советской дружбы
  — Под знаменем единства (совместно с А. Колошиным)
  — Из опыта промышленного и и жилищного строительства в странах народной демократии (совместно с группой операторов)
  — На XII Всемирных студенческих играх (совместно с группой операторов)
  — Спортивные встречи друзей (совместно с группой операторов)
  — Футбол СССР — Венгрия (совместно с группой операторов)
  — В центре Арк­тики (совместно с группой операторов)
  — Варшавские встречи (СССР — ПНР; совместно с группой операторов)
  — Песни над Вислой (СССР — ПНР; совместно с группой операторов)
  — Пятнадцать дней в Советском Союзе (совместно с группой операторов)
  — Физкуль­турники Донбасса (совместно с Л. Максимовым, Г. Серовым)
  — Бернард Шоу (совместно с Е. Ефимовым)
  — В Лон­доне
  — В Пакистане (совместно с Р. Халушаковым)
  — Визит мира и дружбы
  — Миссия дружбы и мира (совместно с И. Бессарабовым, Г. Бобровым, П. Касаткиным, И. Сокольниковым, В. Трошкиным)
  — На Всесоюзной промышленной выставке (совместно с М. Силенко)
  — Парламентская делегация Пакистана в СССР (совместно с А. Сологубовым)
  — Франко-советские переговоры в Москве (совместно с Б. Макасеевым, А. Хавчиным)
  — Чемпионы спартакиады Советской России (совместно с группой операторов)
  — Ярмарка в Карачи (совместно с Р. Халушаковым)
  — В Будапеште (совместно с В. Комаровым)
  — Вьетнам принимает гостя (совместно с В. Комаровым)
  — Всесоюзная про­мышленная выставка
  — К. Е. Ворошилов в братской Монголии (совместно с В. Комаровым)
  — На земле свободной Индонезии (совместно с В. Комаровым)
  — Наша дружба — навеки! (совместно с группой операторов)
  — Нерушима советско-германская дружба (совместно с группой операторов)
  — Посланцы брат­ской Венгрии в СССР (совместно с группой операторов)
  — Пою моё отечество… (совместно с В. Микошей)
  — Репортаж из Будапешта (совместно с В. Комаровым)
  — Репортаж из Венгрии (совместно с группой операторов)
  — Гости из Непала (совместно с Г. Захаровой, Е. Яцуном, А. Воронцовым, А. Крыловым)
  — На Всесоюзной про­мышленной выставке (совместно с М. Силенко)
  — Дерево дружбы (совместно с группой операторов)
  — Металл Бхилаи
  — Сталь дружбы
  — Тропою джунглей (совместно с группой операторов)
  — Визит мира и дружбы (совместно с А. Зенякиным, А. Сёминым)
  — Намасте (совместно с А. Зенякиным, А. Сёминым)
  — Н. С. Хрущёв в Бирме (совместно с группой операторов)
  — Президент Финляндской республики в Москве (совместно с А. Зенякиным, П. Касаткиным)
  — Символ дружбы
  — Набат ми­ра (совместно с группой операторов)
  — Волшебный луч (совместно с В. Цитроном, И. Бганцевым)
  — Московский день поэзии
  — Мы — студенты МГУ(совместно с группой операторов)
  — Всесоюзный староста (совместно с группой операторов)
  — Красная площадь
  — Самый трудный экзамен
  — Дебют молодых (совместно с А. Хавчиным)
  — Плакат — наше боевое оружие
  — Путь начинается
  — Ветераны (совместно с Б. Макасеевым)
  — Визит мира и дружбы
  — И вспомнил партизан…  (совместно с группой операторов)
  — Мир без игры (совместно с З. Громовой, А. Кочетковым)
  — Наш друг — Ромен Роллан (совместно с З. Громовой)
  — Игра без игры
  — Студенческие годы
  — Московская вода

 Режиссёр
  — Плакат — наше боевое оружие

Награды 
 орден Красной Звезды (16 ноября 1944) 
 орден Отечественной войны II степени (7 июня 1945)
 орден «Знак Почёта» (6 декабря 1949)
 медаль «За отвагу» (2 апреля 1943) 
 медаль «За оборону Кавказа» (май 1944)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (май 1945)
 медаль «За взятие Кенигсберга» (июнь 1945)
 медаль «За освобождение Варшавы» (июнь 1945)
 орден Полярной звезды (МНР; 9 июля 1952)
 медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР; февраль 1946)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Персоналии:ЦСДФ
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Введенском кладбище